Powstanie w Hercegowinie (1875-1878)

Zobacz też